La expresión Iglesia de San Pedro Regalado puede referirse a diferentes templos católicos:

 Iglesia de San Pedro Regalado, iglesia católica en La Aguilera, Burgos;
 Iglesia de San Pedro Regalado, iglesia católica en Laguna de Duero, Valladolid;
 Iglesia de San Pedro Regalado, iglesia católica en Aranda de Duero, Burgos;
 Iglesia de San Pedro Regalado, iglesia católica en la ciudad de Madrid;